Иреон может означать:

  — библейский город ().
  — кибуц в Израиле.
 Иреон (Самос) — деревня на Самосе, в Греции.

См. также 
 Герейон